Aleksander Vikentjevič Skvorcov (), ruski hokejist, * 28. avgust 1954, Gorki, Sovjetska zveza, † 4. februar 2020, Moskva.

Skvorcov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub Torpedo Gorki, skupno je na 580-ih prvenstvenih tekmah dosegel 244 golov, kariero pa je končal pri skandinavskih klubih Kärpät Oulu in Kalix HF. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri zlate medalje. Za reprezentanco je nastopil na 123-ih tekmah, na katerih je dosegel 41 golov.

Pregled kariere 

|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 43
| 26
| 21
| 47
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 44
| 24
| 25
| 49
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 19
| 16
| 35
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 44
| 27
| 20
| 47
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 37
| 18
| 11
| 29
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 31
| 10
| 9
| 19
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 34
| 2
| 7
| 9
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 29
| 8
| 8
| 16
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 25
| 7
| 14
| 21
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 24
| 8
| 5
| 13
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 89/90
|
| 22
| 20
| 40
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalix HF
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 19
| 16
| 29
| 45
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalix HF
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 24
| 16
| 36
| 52
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalix HF
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 23
| 20
| 35
| 55
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 416
| bgcolor="#7FFF00" | 225
| bgcolor="#7FFF00" | 283
| bgcolor="#7FFF00" | 508
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 164
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Torpedo Gorki
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti Kalix HF
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda simbola časti